Toussaint kan syfta på:

Orter 

 Toussaint, Seine-Maritime, kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,

Personer 
 Allen Toussaint (1938–2015), amerikansk musiker
 Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (1812–1886), nederländsk författarinna
 Beth Toussaint (född 1962), amerikansk skådespelerska
 François Toussaint l'Ouverture (~1743–1803), haitisk nationalhjälte
 François-Vincent Toussaint (1715–1772), fransk författare, encyklopedist
 Jean-Philippe Toussaint (född 1957), belgisk författare
 Lorraine Toussaint (född 1960), amerikansk skådespelerska
 Louis Toussaint (1826–1887), tysk genremålare
 Rudolf Toussaint (1891–1968), tysk general